

Patronymes 

 Michel-Richard de Lalande ou aussi Delalande, De La Lande, de La Lande (1657-1726),  violoniste, organiste et compositeur français ;
 Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807), astronome français ;
 Michel Lefrançois de Lalande (1766-1839), astronome français ;
 Marie-Jeanne de Lalande (1768-1832), astronome française ;
 Jacques Mathurin Marie Delalande (1768-1828),  officier français ;
 Pierre Antoine Delalande (1787-1823),  naturaliste et explorateur français ;
 Xavier Delalande, né en 1942,  cavalier et entraîneur français de saut d'obstacles ;
 Arnaud Delalande, scénariste et écrivain français ;
 Jean-Pierre Delalande, né en 1945, ancien député (RPR) du Val-d'Oise et membre du conseil d'administration de l'Institut de relations internationales et stratégiques ;
 la Contribution Delalande, du nom du député Jean-Pierre Delalande, est une taxe que doivent payer les entreprises qui licencient des salariés de plus de 50 ans ;
 Hélène Courtaigne Delalande (1957-), créatrice joaillier française ;
 Frédéric Delalande, né en 1969, coureur cycliste français ;
 Nicolas Delalande, née en 1980, historien français ;
 Virginie Delalande, née en 1980,  personnalité sourde, première avocate sourde en France.

Voir aussi 
 .

Zoologie 

 Le Colibri de Delalande est un colibri du sud-est brésilien.
 Le Coua de Delalande (Coua delalandei) est un oiseau disparu connu par treize spécimens probablement récoltés dans l'île de Sainte-Marie (Nosy Boraha) à Madagascar.

Divers 

 de Lalande, cratère sur Vénus, ainsi nommé en hommage à Marie-Jeanne de Lalande.

Homonymie de patronyme